Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Tanaś – polski pedagog
 Ryszard Tanaś – polski fizyk